Алёна Евгеньевна Полунина (31 декабря 1975, Тула) — российский режиссёр документального кино.

Биография 
В 2004 году закончила Высшие курсы сценаристов и режиссёров (мастерская документального кино А. Н. Герасимова).

Фильмография 
 2004 — «Да, смерть».
 2005 — «Мальчик и Девочка».
 2005 — «5-я остановка».
 2005 — «Женщины».
 2005 — «Один из случаев птичьего гриппа».
 2006 — «Святое место».
 2007 — «Женщины сверху».
 2007 — «Фестиваль».
 2008 — «Революция, которой не было».
 2012 — «Непал форева».
 2014 — «Варя»
 2018 — «Своя республика»

Цитаты 
 «Вообще, очень хочется снять фильм, на просмотре которого ползала выйдет от возмущения. До этого надо, конечно, дорасти. Я не про эпатаж, я против тупого эпатажа, я за безжалостность Зайдля. Знаешь, я очень не люблю, когда зрителя щадят, мне это кажется фальшью. Может, я неправа, может, буду думать через какое-то время иначе. Но если буду думать иначе, то ты меня, пожалуйста, придуши» — Алёна Полунина, 2009.

 "Просто я ленивый расслабленный фаталист. И, честно говоря, мне не чуждо благородство. Ха-ха. Оплевать государство в связи с чьим-то трусливым «как бы чего не вышло» — это я про чиновников — мне кажется безвкусным преувеличением. Скорее, это просто забавный казус, хотя он, конечно, отражает какие-то более системные вещи. А пиаром фильма активно занимается Минкульт — ровно с того момента, как прислал нам письмо про «освещение экстремизма».

Призы и награды 
 2004 — Спецприз имени Романа Кармена, фестиваль неигрового кино «Россия», Екатеринбург (фильм «Да, смерть»)
 2004 — Тройка финалистов Национальной премии Лавр в номинации «Лучший дебют» (фильм «Да, смерть»)
 2004 — Спецприз имени Лени Рифеншталь, фестиваль любительского кино «Стык», (фильм «Да, смерть»)
 2005 — Приз «За лучший фильм», фестиваль студенческих фильмов ВКСР «Посвящение» (фильм «Один из случаев птичьего гриппа»)
 2005 — Диплом жюри «За лучший фильм», фестиваль студенческих фильмов ВКСР «Посвящение» (фильм «Один из случаев птичьего гриппа»)
 2006 — Особое упоминание жюри, Фестиваль визуальных искусств и медиа в Лодзе, Польша (фильм «Святое место (Sacrum)»)
 2007 — Спецприз жюри фестиваля Кинотеатр. DOC (фильм «Фестиваль»)
 2007 — Гран-при фестиваля KIN-international, Армения (фильм «Фестиваль»)
 2008 — Специальный приз жюри на 12-м МКФ документальных фильмов в Йиглаве, Чехия (фильм «Революция, которой не было»)
 2008 — Специальный приз жюри на 51-м Международном Фестивале Документального кино и анимации в Лейпциге (программа Generation DOK), Германия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Приз за лучший документальный фильм на 20-м кинофестивале в Триесте, Италия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Приз The LIBRARY AWARD департамента литературы Министерства культуры Франции на 31-м фестивале Cinema du Reel, Франция (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Приз RED-VECTRACOM AWARD на 31-м фестивале Cinema du Reel, Франция (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Гран-При на VI Международном правозащитном кинофестивале Docudays.ua, Украина (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Спецприз жюри «За уникальное отображение политической действительности», фестиваль Кинотеатр. DOC, Россия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Гран-при конкурса «Неформат», 18-й Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок», Россия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Приз Гильдии Киноведов и Кинокритиков «Слон», 18-й Открытый фестиваль стран СНГ и Балтии «Киношок», Россия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — II-я премия Вильнюсского фестиваля документального кино (Балтийский конкурс), Литва (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Премия SIC Noticias «за лучшее документальное расследование», фестиваль DocLisboa, Португалия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Приз «За лучшую режиссуру документального фильма», кинофестиваль «Лістопад», Белоруссия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Премия кинокритики и кинопрессы «Белый слон» «За лучший документальный фильм», Россия (фильм «Революция, которой не было»)
 2009 — Национальная премия «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший авторский неигровой фильм (АРТ фильм) на кинопленке или видео» (совместно с «Глубинкой 35х45»), Россия (фильм «Революция, которой не было»).
 2013 — Гран-При конкурса CINEMAXXI, Римский кинофестиваль (фильм «Непал форева»)
 2014 — Специальное упоминание жюри, Festival International de Cine Unam, Мехико (фильм «Непал форева»)
 2014 — Специальное упоминание жюри национального конкурса «Российская Флаэртиана», Пермь (фильм «Непал форева»)
 2014 — Специальный приз жюри документального кино, Festival des films de Russie et d’ailleurs KINO, Женева (фильм «Непал форева»)
 2015 — Грани-При конкурса среднего метра кинофестиваля 2ANNAS, Литва (фильм «Варя»)
 2018 — «Лучшая режиссура» на кинофестивале «Движение», Омск (фильм «Своя республика»)
 2019 — Первый приз в Национальном конкурсе на кинофестивале «Победили вместе», Севастополь (фильм «Своя республика»)
 2019 — «Лучший оператор» на кинофестивале «Саратовские страдания» (фильм «Своя республика»)
 2019 — Гран При документального конкурса на кинофестивале «Окно в Европу» (фильм «Своя республика»)
 2019 — Специальное упоминание жюри «За точно найденный стиль изображения» на кинофестивале «Флаэртиана» (фильм «Своя республика»)

Ссылки 
 Другое кино, «Независимая газета», 2007
 «Кафкианские будни документального кино», интервью с Аленой Полуниной, 2009
 Алена Полунина: О Лимонове, кино и философии в морге, 2010
 «Вроде коммунисты, но какие-то психоделические» Режиссёр Алена Полунина о леваках-трикстерах и настоящей независимости, Афиша Daily , 2012
 Режиссёр Алёна Полунина о боли, трикстерстве и авантюризме, Проект ДОКер, 2012
 Российское кино признали современным , Газета «Коммерсантъ» № 211 от 18.11.2013
 Алена Полунина: Я своим героям не прокурор, «Новая газета», № 4 от 17 января 2014
 Встреча с режиссёром Аленой Полуниной, colta.ru, 2015
 Алена Полунина: «Меня бесят в себе ростки доброты. Это отвратительно», colta.ru, 2015
 Режиссёр запрещенной «Вари» Алена Полунина: «Мы напрасно так уж демонизируем нашу страну», snob.ru, 2015
 «Вынужденная авантюристка», газета «Завтра», 2015
 Минкульт дал, Минкульт взял, «Радио Свобода», 2015
 Минкультуры не выдавало прокатное удостоверение фильму «Варя», «Известия», 2015
 Кинопотери. Шоу Полуниной: за что Минкульт запретил фильм «Варя», Афиша Daily , 2015
 Алена Полунина: «Это было лучше любого советского фильма про войну», журнал «Сеанс», 2018
 «Своя среди своих», zavtra.ru, 2018
 «Свою республику» показали на фестивале Doclisboa в Португалии, proficinema.ru, 2018
 Лучшие российские фильмы 2018 года, postcriticism.ru
 «Reality» as Embattled Story: Donbass in Odesa and Their Own Republic at Doclisboa, sensesofcinema.com, 2018
 «Наш фильм о Донбассе отважились показать лишь несколько фестивалей», газета «Культура», 13.12.2018
 Doclisboa denuncia pressões das embaixadas da Ucrânia e da Turquia, Jornal I, 2018

Источники 

Кинорежиссёры-документалисты России
Выпускники Высших курсов сценаристов и режиссёров